Hugh Nelson, né le  à Larne et mort le  à Londres, est un homme politique canadien.

Il sert comme lieutenant-gouverneur de la province de Colombie-Britannique de 1887 à 1892.

Biographie

Références

Liens externes 

Lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique
Personnalité politique canadienne
Naissance en mai 1830
Décès en mars 1893
Décès à 62 ans